Sangle : courroie de cuir qui fait partie, avec l’étrier et l’étrivière de l'équipement de la selle du cheval.

 Sangle : fine lamelle de bois d’épicéa (taillée dans la couche appelée liber), fabriquée par le sanglier (métier) pour cercler le fromage Mont d'Or.

 Sangle : anneau de sangle ou boucle de sangle faisant partie de l’équipement d’escalade.
 Sangle ou lanière

 Sangle inscrite : signe diacritique ressemblant à une boucle inscrite dans une lettre.

Homonymie